Каролін Возняцкі була чотириразовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася в півфіналі проти Марії Кириленко.
Петра Квітова виграла титул, пермігши у фіналі Кириленко з рахунком 7–6(11–9), 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= М Бартолі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Л Робсон
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Стівенс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Т Пашек
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=PR
| RD1-team05= А Савай
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Б Маттек-Сендс
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= С Еррані
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Л Шафарова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= В Лепченко
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1r
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ц Піронкова
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ц Чжен
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Н Гіббс
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= А Ґлетч
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= М Бартолі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С Стівенс
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= С Еррані
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Л Шафарова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ц Чжен
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Н Гіббс
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2/WC
| RD2-team08= П Квітова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= М Бартолі
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= С Еррані
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= Л Шафарова
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=<small>2/WC
| RD3-team04= П Квітова| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= С Еррані
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=<small>2/WC
| RD4-team02= П Квітова| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=
}}

 Кваліфікація 

 Сіяні 

 Кваліфікувались 

 щасливий лузер 
  Віра Душевіна  Мелані Уден'''

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

New Haven Open at Yale, одиночний розряд
New Haven Open at Yale 2012